Media III RP – trzyczęściowy polski film dokumentalny z 2009 roku zrealizowany przez Pawła Nowackiego, przedstawiający historie polskich mediów w latach 1989–2009. W filmie wykorzystano fragmenty m.in. filmu dokumentalnego Ireneusza Englera Taka była telewizja z 2002 roku.

Opis 
Media III RP opowiada o historii polskich mediów w latach 1989–2009, przedstawiając również kulisy ich powstania i działalność oraz przeszłość właścicieli Polsatu, TVN i niektórych prezesów TVP.

Pierwsza część opowiada o przeszłości niektórych dziennikarzy współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa PRL i PZPR, zmianach w tygodniku itd, medialnych przemianach ustrojowych w 1989 roku (m.in. wybór Jerzego Urbana, Andrzeja Drawicza i Mariana Terleckiego na szefa Radiokomitetu, prywatyzacja Ruchu oraz powołanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oraz historii powstania Gazety Wyborczej, Tygodnika Nie, Radia ZET i Polsatu.

Druga część opowiada o czasach prezesury Wiesława Walendziaka, Ryszarda Miazka oraz Roberta Kwiatkowskiego w TVP, historii powstania TVN, TV Puls i Radia Maryja oraz krytyce kościoła katolickiego w mediach.

Trzecia część opowiada o historii powstania Czasu Krakowskiego i Życia, przejęcia gazet regionalnych przez firmy niemieckie, o tym jak media informowały o Aleksandrze Kwaśniewskim, o Aferze Rywina oraz o tym, jak media są zaangażowane w działalność polityczną.

Obsada 
W filmie dokumentalnym pojawiają się Piotr Gontarczyk, Piotr Legutko, Cezary Michalski, Paweł Milcarek, Andrzej Nowak, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Piotr Semka, Bronisław Wildstein, Piotr Zaremba oraz Rafał A. Ziemkiewicz.

Emisja 
Do 2016 roku emisja Media III RP w telewizji była blokowana przez ówczesnych prezesów TVP, przez co film dokumentalny był wyświetlany na specjalnych pokazach organizowanych przez dziennikarzy Gazety Polskiej, gdzie przez co stał się tzw. półkownikiem. Po kilku latach Media III RP został wrzucony do internetu, m.in. na portalu Fronda oraz YouTube.

Gdy w 2016 roku prezesem TVP został Jacek Kurski, doszło do oficjalnej emisji filmu w telewizji. Premiera Media III RP odbyła się w TVP1 14 grudnia 2016 roku.

Zobacz też 
 Półkownik

Przypisy 

Polskie filmy z 2009 roku
Polskie filmy z 2016 roku
Polskie filmy dokumentalne